UEFA Europa League 2009-2010 a fost prima ediție a competiției de fotbal UEFA Europa League. Finala a avut loc pe stadionul formației Hamburger SV. UEFA Europa League este noul nume al Cupei UEFA.

Noul Format 

 Turul 1 (ultimul înainte de grupe) a devenit turul 4 preliminar
 În faza grupelor au participat 48 de echipe împărțite în 12 grupe de câte 4. Primele 2 din clasament s-au calificat în șaisprezecimile de finală unde li s-au alăturat echipele clasate pe locul 3 în Liga Campionilor
 Deținătoarea trofeului a fost singura formație calificată direct în faza grupelor
 Tururile preliminare sunt împărțite în 4 runde. Au fost 37 de locuri în plus față de formatul precedent deoarece Cupa UEFA Intertoto s-a desființat
 Echipele învinse în ultimele 2 tururi preliminare din Liga Campionilor s-au calificat în ultimul tur preliminar și în faza grupelor din UEFA Europa League
 Partidele s-au desfășurat joia (și miercurea în săptămânile exclusive UEFA Europa League) în general la ora 20:05 sau 22:05
 Finala s-a jucat într-o zi de miercuri de la ora 21:45.

Calificările

Prima rundă 
 Au participat 50 de echipe, s-au calificat 25:
 Locul 3 din asociațiile 22-51 (exceptând Liechtenstein)
 Locul 2 din asociațiile 35-51 (exceptând Liechtenstein)
 Câștigătoarea cupei din asociațiile 52-53
{|class="collapsible collapsed wikitable"  border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border-collapse: collapse;" width=70%
|- bgcolor="efefef"
! align=center colspan="6"|Meciurile primei runde
|- bgcolor="efefef"
! align=center|Echipa 1 !! Total !! align=center|Echipa 2 !! Tur !! Retur
|-
|align=right|FK Sutjeska  || align=center|2 - 3 ||  FC MTZ-RIPO || align=center|1 - 1 || align=center|1 - 2
|-
|align=right|FC Lahti  || align=center|4 - 3 ||  KS Dinamo Tirana || align=center|4 - 1 || align=center|0 - 2
|-
|align=right|CS Grevenmacher  || align=center|0 - 6 ||  FK Vėtra || align=center|0 - 3 || align=center|0 - 3 
|-
|align=right|NSÍ Runavík  || align=center|1 - 6 ||  Rosenborg BK || align=center|0 - 3 || align=center|1 - 3
|-
|align=right|Haladás FC  || align=center|2 - 2 ||  FC Irtysh Pavlodar || align=center|1 - 0 || align=center|1 - 2
|-
|align=right|Sligo Rovers FC  || align=center|2 - 3 ||  KS Vllaznia || align=center|1 - 2 || align=center|1 - 1
|-
|align=right|FC Olimpi Rustavi  || align=center|4 - 0 ||  B36 Tórshavn || align=center|2 - 0 || align=center|2 - 0
|-
|align=right|Anorthosis Famagusta FC  || align=center|7 - 1 ||  UN Käerjéng 97 || align=center|5 - 0 || align=center|2 - 1
|-
|align=right|NK Slaven Belupo  || align=center|1 - 0 ||  Birkirkara FC || align=center|1 - 0 || align=center|0 - 0
|-
|align=right|FC Zimbru  || align=center|3 - 2 ||  FC Okzhetpes || align=center|1 - 2 || align=center|2 - 0
|-
|align=right|Lisburn Distillery FC  || align=center|1 - 11 ||  FC Zestaponi || align=center|1 - 5 || align=center|0 - 6
|-
|align=right|Helsingborgs IF  || align=center|4 - 2 ||  FC MIKA || align=center|3 - 1 || align=center|1 - 1
|-
|align=right|Valletta FC  || align=center|5 - 2 ||  Keflavik ÍF || align=center|3 - 0 || align=center|2 - 2
|-
|align=right|FC Dinaburg  || align=center|2 - 1 ||  JK Nõmme Kalju || align=center|2 - 1 || align=center|0 - 0
|-
|align=right|FK Budućnost Podgorica  || align=center|1 - 2 ||  Polonia Varșovia || align=center|0 - 2 || align=center|1 - 0
|-
|align=right|FC Narva Trans  || align=center|1 - 6 ||  NK Rudar Velenje || align=center|0 - 3 || align=center|1 - 3
|-
|align=right|Motherwell FC  || align=center|3 - 1 ||  Llanelli AFC || align=center|0 - 1 || align=center|3 - 0
|-
|align=right|FC Banants  || align=center|1 - 2 ||  NK Široki Brijeg || align=center|0 - 2 || align=center|1 - 0
|-
|align=right|FC Spartak Trnava  || align=center|5 - 2 ||  FC Inter Baku || align=center|2 - 1 || align=center|3 - 1
|-
|align=right|FC Dinamo Minsk  || align=center|3 - 2 ||  FK Renova || align=center|2 - 1 || align=center|1 - 1
|-
|align=right|Randers FC  || align=center|7 - 0 ||  Linfield FC || align=center|4 - 0 || align=center|3 - 0
|-
|align=right|FK Simurq Zaqatala  || align=center|0 - 4 ||  Bnei Yehuda Tel Aviv || align=center|0 - 1 || align=center|0 - 3
|-
|align=right|Fram Reykjavík'  || align=center|4 - 2 ||  The New Saints FC || align=center|2 - 1 || align=center|2 - 1
|-
|}

 A doua rundă 
 Au participat 80 de echipe, s-au calificat 40:
 Locul 5 din asociațiile 7-9
 Locul 4 din asociațiile 10-15
 Locul 3 din asociațiile 16-21
 Locul 2 din asociațiile 19-34
 Câștigătoarea cupei din asociațiile 28-51
 25 de câștigătoare din Q1

 A treia rundă 
 Au participat 70 de echipe, s-au calificat 35:
 Locul 6 din asociațiile 1-3
 Locul 5 din asociațiile 4-6
 Locul 4 din asociațiile 7-9
 Locul 3 din asociațiile 10-15
 Locul 2 din asociațiile 16-18
 Câștigătoarea cupei din asociațiile 16-27
 40 de câștigătoare din Q2

 Runda de play-off 
 Au participat 74 de echipe, 37 s-au calificat în faza grupelor:
 Câștigătoarea cupei din asociațiile 1-15
 Locul 5 din asociațiile 1-3
 Locul 4 din asociațiile 4-6
 Locul 3 din asociațiile 7-9
 35 de câștigătoare din Q3
 5 învinse din turul 1 preliminar (NCQ2) al Ligii Campionilor rezervat asociațiilor 1-15
 10 învinse din turul 3 preliminar (CHQ2) al Ligii Campionilor rezervat asociațiilor 13-53 (exceptând Liechenstein)

1= Meciul a fost pierdut la masa verde de către Dinamo, decizie făcută de UEFA deoarece meciul a fost întrerupt în minutul 88,atunci când fanii echipei au rupt gardurile și au intrat pe teren. În acel minut scorul era de 0-2.

 Faza grupelor 

 În faza grupelor au participat 48 de echipe:
 Deținătoarea trofeului
 37 câștigătoare din turul 4 preliminar (Q4)
 5 învinse în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor (NCQ3) rezervat asociațiilor 1-15
 5 învinse în turul 4 preliminar al Ligii Campionilor (CHQ3) rezervat asociațiilor 13-53 (exceptând Liechenstein)
Cele 48 de echipe s-au împărțit în 12 grupe de câte 4. Primele 2 echipe din fiecare grupă la sfârșitul celor 6 etape s-au calificat în șaisprezecimile de finală unde li s-au alăturat echipele clasate pe locul 3 în grupele Ligii Campionilor.

Urna 1
  Șahtior DonețkC  
  Werder Bremen
  Villarreal
  Roma
  PSV Eindhoven
  Sporting CP
  Hamburg
  Benfica
  Valencia
  Panathinaikos
  Ajax
  Steaua București

Urna 2
  Fenerbahçe
  Basel
  Lille
  Celtic
  Everton
  Club Brugge
  Heerenveen
  Galatasaray
  Anderlecht
  Austria Viena
  Copenhaga
  Lazio

Urna 3
  Hertha BSC
  Sparta Praga
  Dinamo București
  AEK Atena
  Slavia Praga
  Levski Sofia
  Athletic Bilbao
  Partizan
  Hapoel Tel Aviv
  Twente
  Dinamo Zagreb
  Fulham

Urna 4
  ȚSKA Sofia
  Toulouse
  CFR Cluj
  Genoa
  Rapid Viena
  Timișoara
  BATE
  Nacional
  Red Bull Salzburg
  Sturm Graz
  Ventspils
  Sheriff Tiraspol

 Grupa A 

Notă
 Notă: La data de  29 octombrie 2009, UEFA a decis ca Dinamo Zagreb să joace două meciuri acasă cu porțile închise, datorită comportamentului fanilor în timpul meciului cu FC Timișoara. D easemenea UEFA i-a penalizat cu trei puncte. Dinamo a făcut apel la decizia UEFA, dar acesta a fost judecat după disputarea meciului de acasă cu Ajax. După rejudecare UEFA a redus pedeapsa la o amendă de 75.000 € și dacă în următorii trei ani vor mai exista abateri ale suporterilor, clubul nu va avea voie să participe în competițile europene timp de trei ani.

 Grupa B 

 Grupa C 

 Grupa D 

 Grupa E 

 Grupa F 

 Grupa G 

 Grupa H 

 Grupa I 

 Grupa J 

 Grupa K 

 Grupa L 

 Faza eliminatorie 

 Șaisprezecimi de finală 
Tragerea la sorți a șaisprezecimilor și a optimilor a avut loc la Nyon, Elveția la data de 28 decembrie 2009 și a fost efectuată de către Secretarul General UEFA, Gianni Infantino și de Directorul de competiții UEFA, Giorgio Marchetti. Turul s-a jucat pe 18 februarie, iar returul pe 25 februarie.

|}

 Optimi 

Începând cu această rundă la tragerile la sorți nu s-a mai ținut cont de federația din care provine clubul. Turul s-a jucat pe 11 martie, iar returul pe 18 martie.

|}

 Sferturi 

|}

 Semifinale 

|}

 Finala 

Finala UEFA Europa League 2009-10 s-a disputat pe HSH Nordbank Arena din Hamburg, Germania, la data de 12 mai 2010. Stadionul clubului Hamburger SV a găzduit pentru a doua oară o finală UEFA, cealaltă fiind finala Cupei UEFA din 1982. Datorită normelor UEFA, prin care se interzice folosirea numelor sponsorilor în afară de cele aprobate de UEFA, stadionul a purtat numele Hamburg Arena''.

Golgheteri 
Cei mai buni marcatori ai UEFA Europa League 2009-2010 (excluzând rundele de calificare și play-off)  sunt următorii:

 Sursa: Golgheteri (acesat 13 mai 2010)

Vezi și 
 Liga Campionilor 2009-10
 Supercupa Europei 2010

Legături externe 
  Comunicat UEFA

Note 

2009 în fotbal
2010 în fotbal
Sezoanele UEFA Europa League